Demant steht für:

 eine veraltete bzw. dichterische Form für Diamant
 William Demant Holding, dänischer Hersteller von Hörgeräten

Personen:
 Ebbo Demant (* 1943), deutscher Dokumentarfilmer
 Emilie Demant-Hatt (1873–1958), dänische Malerin, Schriftstellerin und Ethnographin
 Frank Demant (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Hans Demant (* 1950), deutscher Ingenieur und Manager
 Isidor Demant (1880–1953), österreichischer Architekt, Maler und Beamter
 Peter Ulrik Frederik Demant (1802–1868), dänischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Demandt
 Demand